

Patronymes 
Averine (masculin ; ) ou Averina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexander Averin (1952-), peintre russe de style purement réaliste.
 Alexandre Averine (1954-), cycliste soviétique.
 Arina Averina (1998-), gymnaste russe.
 Dina Averina (1998-), gymnaste russe.
 Iegor Averine (1989-), joueur de hockey sur glace russe.
 Tatiana Averina (1950-2001), patineuse de vitesse soviétique.

Patronyme russe